

Сулкув — село в гміні Гура Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Сулкув — село в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Сулкув — село в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Сулкув — село в гміні Баборув Ґлубчицького повіту Опольського воєводства
 Сулкув — село в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Сулкув — село в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства